Экстелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1622—1660) — капитан парламентской стражи во время суда над королём Чарльзом I.
  (род. 1941) — американский историк, профессор.
 Экстелл, Чарльз (1859—1932) — американский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр.